Aaron Codina (19. veljače 1999.), čileanski rukometni reprezentativac. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine.

Čileanski rukometaši